Elephantiformes — подотряд млекопитающих отряда хоботных. К этому подотряду относятся вымершие роды Dagbatitherium, Eritreum, Hemimastodon, Palaeomastodon, Phiomia и ныне существующая клада Elephantimorpha, к которой относятся современные слоны. Подотряд обитал в Северной Америке, Африке и Евразии, начиная с верхнего эоцена и до наших дней.

Примечания 

Хоботные